2 miejscowości w Polsce: 
 Miszewko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów 
 Miszewko – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo 

Zobacz też: Miszewko Strzałkowskie, Miszewko-Stefany